Coca-Cola Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Coca-Cola Building (Morrilton, Arkansas), NRHP-ID: 82000803
 Coca-Cola Building (Kansas City, Missouri), NRHP-ID: 88001300

Siehe auch:
 Coca-Cola Bottling Company Building